Orazi (ORAZI) (1906-1979), artiste peintre de l'École française ;
  (1673-1755), missionnaire italien ;
  (né le  à Spolète), entraîneur professionnel italien de football et ancien joueur ; 
 Ludovica Orazi (née le  à Macerata, dans la province de même nom, dans la région Marches), joueuse italienne de volley-ball ; 
 Manuel Orazi (Emmanuel Joseph Raphaël Orazi) (né à Rome en 1860, mort à Paris en 1934), peintre, illustrateur, affichiste et décorateur français d'origine italienne, de style Art nouveau.

Voir aussi 
 orrazi, « peigne » en basque.